Sønderby kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Sønderby (Alrø Sogn) – en bebyggelse i Alrø Sogn
 Sønderby (Borre Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Borre Sogn
 Sønderby (Bølling Sogn) – en bebyggelse i Bølling Sogn
 Sønderby (Everdrup Sogn) – en bebyggelse i Everdrup Sogn
 Sønderby (Femø Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Femø Sogn
 Sønderby (Frederikssund Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Selsø Sogn, Frederikssund Kommune
 Neder Sønderby og Over Sønderby – bebyggelser i Glud Sogn
 Sønderby (Gram Sogn) – en bebyggelse i Gram Sogn
 Sønderby (Grindsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Grindsted Sogn
 Sønderby (Handbjerg Sogn) – en bebyggelse i Handbjerg Sogn
 Sønderby (Hee Sogn) – en bebyggelse i Hee Sogn
 Sønderby (Hvidbjerg Sogn) – en bebyggelse i Hvidbjerg Sogn
 Sønderby (Hygum Sogn) – en bebyggelse i Hygum Sogn
 Sønderby (Jetsmark Sogn) – en bebyggelse i Jetsmark Sogn
 Sønderby (Kegnæs Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kegnæs Sogn
 Sønderby (Møgeltønder Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Møgeltønder Sogn
 Sønderby (Norup Sogn) – en bebyggelse i Norup Sogn
 Sønderby (Nysogn Sogn) – en bebyggelse i Ny Sogn
 Sønderby (Nørre Bork Sogn) – en bebyggelse i Nørre Bork Sogn
 Sønderby (Rindum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Rindum Sogn
 Sønderby (Rømø Sogn) – en bebyggelse i Rømø Sogn
 Sønderby (Sejerø Sogn) – en bebyggelse i Sejerø Sogn
 Sønderby (Staby Sogn) – en bebyggelse i Staby Sogn
 Sønderby (Stauning Sogn) – en bebyggelse i Stauning Sogn
 Sønderby (Sønder Borris Sogn) – en bebyggelse i Sønder Borris Sogn
 Sønderby (Sønder Nissum Sogn) – en bebyggelse i Sønder Nissum Sogn
 Sønderby (Sønderby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønderby Sogn
 Sønderby (Tornby Sogn) – en station i Tornby Sogn
 Sønderby (Tved Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tved Sogn
 Sønderby (Øster Assels Sogn) – en bebyggelse i Øster Assels Sogn
 Sønderby (Østerild Sogn) – en bebyggelse i Østerild Sogn